Карплюк — українське прізвище.

Відомі носії 
 Карплюк Володимир Андрійович — український політик, лідер політичної партії «Нові Обличчя», колишній міський голова Ірпеня.
 Ерін Карплюк, Ерін Карплюк, або Ерін Карплак (Ірина Карплюк, англ. Erin Karpluk, нар. 17 жовтня 1978 року) — канадська актриса українського походження.
 Карплюк Іван-Володимир Михайлович — український технік-будівельник, лауреат Державної премії УРСР імені Тараса Шевченка 1986 року.
 Карплюк Олена Костянтинівна (нар. 17 серпня 1953, смт. Браїлів, тепер Жмеринського району Вінницької області) — українська радянська діячка.
 Карплюк Стах Лук'янович («Корній»; 1919, с. Новий Витків Радехівського р-ну Львівської обл. — 17.04.1950, біля с. Новий Витків Радехівського р-ну Львівської обл.) — лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.

українські прізвища